Mesonisi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mesonísi (kulle), Grekiska fastlandet, 
 Mesonísi (ås), Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 
 Mesonísion, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar